Алексе́й Никола́евич Ула́нов (4 ноября 1947, Москва) — советский фигурист, выступавший в парном катании. С Ириной Родниной — олимпийский чемпион 1972 года, четырёхкратный чемпион мира и Европы (1969—1972), двукратный чемпион СССР (1970, 1971). Позже выступал в паре с Людмилой Смирновой — неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы. Заслуженный мастер спорта СССР (1969).

Карьера 
Алексей Уланов родился 4 ноября 1947 г. в Москве. Фигурным катанием на коньках начал заниматься в 7 лет на Стадионе Юных Пионеров в Москве. В мае 1966 года перешёл в ЦСКА, где тренер Станислав Жук поставил его в пару с Ириной Родниной. Декабрь 1966 года - дебют Уланова и Родниной на первом международном турнире — «Московские коньки», и уже в следующем сезоне 1967/68 пара выходит в число лидеров фигурного катания в СССР, в декабре они выиграли турнир «Московские коньки», в январе 1968 года заняли третье место на чемпионате СССР (первая короткая программа — на молдавскую мелодию «Жаворонок»), после этого пара попадает в сборную страны. На первом чемпионате Европы после короткой программы — третьи, однако произвольная исполнена неудачно (5-е место). С. А. Жук все более усложняет программу, включив в неё впервые в истории парного катания параллельный прыжок двойной аксель и комбинацию прыжков. 
На турнире «Московские коньки» в ноябре 1968 года пара — вторая, а на чемпионате СССР в январе 1969 года в острейшей борьбе занимает 3 место. На чемпионат Европы 1969 года пара приезжает без тренера (выезд С. А. Жуку запретили), но производит сенсацию и, несмотря на 2 место в обязательной программе, где пара уступила Л. Белоусовой — О. Протопопову, в итоге занимает первое место благодаря более сложным элементам и высокому темпу исполнения произвольной программы, причем первое место отдали 8 судей из 9.

На чемпионате мира 1969 года Роднина — Уланов побеждают уже за явным преимуществом, выиграв оба вида соревнований, получив все первые места у судей. Однако в следующем, 1970 году на чемпионате СССР в Киеве Роднина — Уланов крайне неудачно катают обязательную программу, с двумя грубыми ошибками, заняв в этом виде лишь 8-е место. Тем не менее после чистой произвольной программы они выиграли (Белоусова — Протопопов, шедшие первыми, но оказавшиеся в итоге лишь 4-ми, впоследствии заявили о судейском сговоре). Роднина — Уланов продолжили выигрывать все соревнования, в которых участвовали, однако к 1972 все более острым становится соперничество со второй советской парой Л. Смирнова — А. Сурайкин. На Олимпиаде-72 в короткой программе Уланов вместо обязательного двойного сальхова сделал одинарный, в произвольной Роднина ошиблась на каскаде прыжков, в итоге Смирнову — Сурайкина они опередили лишь двумя голосами судей. За победу на Олимпиаде-72 Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён Орденом Трудового Красного знамени. За день до чемпионата мира 1972 г. на тренировке Ирина упала с поддержки, попала в госпиталь с сотрясением мозга и внутричерепной гематомой. Короткую программу пара откатала чисто, получив оценки вплоть до 6,0, в произвольной Ирина почувствовала себя плохо, завершала программу в полуобморочном состоянии. После чемпионата мира пара распалась. Алексей Уланов женился на Людмиле Смирновой и образовал пару с ней (первое предложение встать в пару он сделал Людмиле в 1970 году).

Новая пара просуществовала два сезона, проигрывая на соревнованиях Родниной с новым партнёром — Александром Зайцевым, и завершила карьеру.

После спорта 

После окончания спортивных выступлений Алексей Уланов был солистом ленинградского ансамбля «Балет на льду». Затем работал тренером. В 1990-х уехал в США, где тренировал детей. В 2010-м вернулся в Россию.

Семья 
Долгое время был женат на своей партнёрше Людмиле Смирновой (развелись в 1997 году). Сын Николай — мастер спорта по фигурному катанию. На протяжении десяти лет был солистом ледовых шоу «Holiday on Ice» и «Disney on ice». Затем основал в Санкт-Петербурге школу фигурного катания «Династия». Дочь Ирина также мастер спорта по фигурному катанию, которая пробовала свои силы в парном катании с Александром Смирновым и Максимом Траньковым. Не достигнув больших успехов в спорте, Ирина завершила карьеру и на протяжении шести лет выступала в шоу «Disney on ice».

В десятые годы XXI века женился ещё раз, во втором браке родился сын Евгений.

В период спортивной карьеры имел роман с восточногерманской фигуристкой Габи Зейферт.

Образование 
Окончил Училище имени Гнесиных по классу баяна, а также Ленинградскую консерваторию по балетмейстерскому отделению.

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта СССР (1969)
 орден Трудового Красного Знамени (03.03.1972)
 медаль «За трудовую доблесть» (30.05.1969)

Спортивные достижения 
(с Л.Смирновой)

(с И.Родниной)

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте В. Соловьёва
 Pairs on ice: Роднина/Уланов
 Pairs on ice: Смирнова/Уланов

Персоналии по алфавиту
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию
Чемпионы мира по фигурному катанию
Чемпионы Европы по фигурному катанию
Фигуристы СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1972 года
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы СССР по фигурному катанию